Lastra bezeichnet:

 Lastra (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 La Lastra (Kantabrien), Ort in Spanien
 La Lastra (Palencia), Ort in Spanien
 Lastra a Signa, Ort in Italien

Lastra ist der Familienname folgender Personen:

 Adrián Lastra (* 1984), spanischer Schauspieler und Musiker
 Carlos Lastra (1875–?), chilenischer Maler
 Cecilio Lastra (* 1951), spanischer Boxer
 Deogracias Mariano Lastra (1889–1955), spanischer Architekt und Politiker
 Elio Lastra (* 1983), ecuadorianischer Fußballspieler
 Erich Eder de Lastra (* 1933), österreichischer Komponist
 Felix Lastra (* 1988), ecuadorianischer Fußballspieler
 Francisco de la Lastra (1777–1852), chilenischer Politiker
 Iker Lastra (* 1976), spanischer Schauspieler
 Jonathan Lastra (* 1993), spanischer Radrennfahrer
 Lucio Galileo Lastra Marín (* 1951), mexikanischer Politiker
 Pedro Lastra (* 1932), chilenischer Dichter
 Ricardo Cortés Lastra (* 1969), spanischer Politiker
 Yolanda Lastra (* 1932), mexikanische Linguistin